Havaí, um dos 50 estados dos Estados Unidos da Américo
 Iodeto de hidrogénio

Desambiguações de siglas